

Cinema e televisione 
 Pendulum – film del 1969
 Pendulum – film del 2001

Musica 
 Pendulum – gruppo musicale australiano
 Pendulum – album dei Creedence Clearwater Revival del 1970
 Pendulum – album di Eberhard Weber del 1993
 Pendulum  – EP dei Broadcast del 2003

Altro 
 Pendulum – romanzo di fantascienza di A. E. van Vogt
 Pendulum Wars-Gears of War 2 – videogioco
 Helichrysum pendulum – pianta